Златополье — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Златополье — село в Бурабайском районе Акмолинской области.

Украина 
 Златополье (быв. Свердлово) — село в Бобринецком районе Кировоградской области.